«Парижская полиция 1900» () — французский телесериал в детективном жанре, первый сезон которого вышел на экраны в феврале 2021 года.

Сюжет 
Действие происходит в Париже в 1900 году. Молодой инспектор полиции начинает расследование в связи с гибелью женщины, тело которой выловили в Сене.

В ролях 
 Жереми Лаэрт
 Эвелин Брошу
 Тибо Эврар

Производство и премьера 
Съёмки сериала проходили в Иль-де-Франс. Премьера состоялась 8 февраля 2021 года. Уже известно о его продлении на второй сезон.

Примечания 

Телесериалы Франции
Исторические телесериалы о 1890-х годах